Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Unione Sportiva Reggina nelle competizioni ufficiali della stagione 1931-1932.

Stagione 
La squadra, allenata per la terza stagione consecutiva da Attilio Buratti, ha concluso il girone F della Prima Divisione 1931-1932 al sesto posto, a pari punti con il .

Rosa

Marcatori

Piazzamenti 
Prima Divisione: 6º posto nel girone F.

Girone di andata

Bibliografia 

1931-1932